Turneul de tenis de la Roland Garros din 2017 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură, la Stade Roland Garros, Paris, în perioada 28 mai – 11 iunie 2017.

Novak Djokovic a fost campionul en-titre la simplu masculin, dar a pierdut în sferturile de finală în fața lui Dominic Thiem. Garbiñe Muguruza a fost campioana en-titre la simplu feminin, dar a pierdut în runda a 4-a în fața [[Kristina Mladenovic|Kristinei Mladenovic].

Aceasta a fost prima dată de la Roland Garros din 1974 când ambii campioni de la Australian Open (Serena Williams și Roger Federer) s-au retras înainte de începerea turneului.

Câștigători
Simplul masculin a fost dominat de jucătorul spaniol Rafael Nadal. A fost primul jucător de tenis care a câștigat al zecelea trofeu la Roland-Garros la simplu. Cu al 15-lea titlu cucerit îl depășește pe Pete Sampras la numărul de titluri de Grand Slam, și ajunge pe locul doi, după Roger Federer (18 titluri).

Proba de simplu feminin a fost câștigată de jucătoarea de pe locul 47 în clasament, Jeļena Ostapenko, care a câștigat primul său titlul de Grand Slam. Ea a devenit prima jucătoare de tenis letonă care câștigă un titlu de Grand Slam și cea mai tânără campioană de la Roland-Garros din 1997.

La dublu masculin titlul a fost cucerit de cuplul Ryan Harrison și Michael Venus. A fost primul loc titlu de Grand Slam, niciunul dintre ei nu trecuseră la Roland Garros de sferturile de finală în turneele Big Four.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Valoarea totală a premiilor pentru ediția 2017 a fost de 36.000.000 de euro, o creștere cu 12% față de 2016. Câștigătorii titlului de simplu masculin și feminin primesc 2.100.000 de euro, o creștere de 100.000 € față de 2016.

Note

Legături externe
 Roland Garros

2017
2017 în tenis